Ženská dvouhra Citi Open 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016, jakožto otevírací událost US Open Series. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Američanka Sloane Stephensová, která hned v úvodním kole nestačila na Japonku Risu Ozakiovou.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená belgická tenistka Yanina Wickmayerová, jež ve finále zdolala domácí nenasazenou debutantku v zápase o vítězství na turnaji WTA Lauren Davisovou po hladkém průběhu 6–4 a 6–2. Belgičanka tak získala po triumfu ve čtyřhře druhý titul z tohoto podniku. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2016